Averescu se poate referi la:

Nume 
 Alexandru Averescu (1859–1938), general de armată român și comandantul Armatei Române în timpul Primului Război Mondial
 Oancea Averescu, stolnic al domnitorului Ștefan cel Mare

Localități 
 Averești, Neamț, localitate aparținând comunei Ion Creangă din județul Neamț

Vezi și 
 Averești (dezambiguizare)

Nume de familie românești